Смоленський Віталій Віталійович — (1984—2014) — громадський активіст, волонтер Євромайдану, загинув від кулі снайпера, Герой України
 Смоленський Леонід Анастасійович — (1844—1905) — український педагог
 Смоленський Михайло Сергійович (1911—1943) — Герой Радянського Союзу
 Смоленський Олександр Павлович (1954) — російський олігарх
 Смоленський Павел (1959) — польський журналіст

Смоленський — селище, Бистроістоцький район, Алтайський край
 Смоленський — селище, Світлинський район, Оренбурзька область